

Patronymie 
Anthony Browne peut se référer à :
 Anthony Browne (né en 1946), écrivain et dessinateur anglais, illustrateur de livres pour enfants ;
 Sir Anthony Browne (mort en 1506), porte-étendard royal, gouverneur du château de Queenborough et constable de Calais. Père du suivant ;
 Sir Anthony Browne (mort en 1548), porte-étendard royal, gouverneur du château de Queenborough. Père du suivant ;
 Anthony Browne (1528-1592), pair anglais, chevalier de la Jarretière ;
 Anthony Browne (1967-), homme politique britannique.